Ла Кесерија има више значења:

 Ла Кесерија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кесерија (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику